Putnik ist der Familienname folgender Personen:

 Ivica Putnik (* 1972), kroatischer Poolbillardspieler
 Philip Putnik (* 1992), österreichischer Eishockeyspieler

 Walter Putnik (* 1967), österreichischer Eishockeyspieler

Putnik steht für:
 Mount Putnik, Berg in der Provinz Alberta, Kanada
 Putnik, russisches Unternehmen, siehe Putnik-Deal